Hoëdic kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hœdic (ö), Bretagne, 
 Hœdic, kommun, departementet Morbihan i regionen Bretagne